40-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов по волейболу среди женщин проходил со 2 октября 1999 по 12 марта 2000 года с участием 27 клубных команд стран-членов Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Финальный этап был проведён в Бурсе (Турция). Победителем турнира в 3-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд стала итальянская «Фоппапедретти» (Бергамо).

Система проведения розыгрыша 
В турнире принимали участие чемпионы 27 стран-членов ЕКВ. Соревнования состояли из квалификации (два раунда), предварительного и финального этапов. Напрямую в предварительный этап заявлены представители стран, команды которых в предыдущем розыгрыше заняли в группах 1—4 места (Австрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Турция, Франция). Остальные участники предварительной стадии определялись в ходе квалификации.

На предварительном этапе 16 команд-участниц разбиты на 2 группы. В группах команды играли в один круг. В финальный этап вышли команды, занявшие в группах два первых места.

Финальный этап проводился в формате «финала четырёх» — полуфинал и два финала (за 3-е и 1-е места).

Квалификация

1-й раунд 
2—17.10.1999

 «Тре Пенне» (Сан-Марино) —  «Мамер»
 2 октября. 0:3 (15:25, 20:25, 14:25).
 9 октября. 0:3 (20:25, 15:25, 22:25).

 «Лукавац» —  «Теута» (Дуррес)
 9 октября. 0:3 (19:25, 19:25, 17:25).
 10 октября. 1:3 (23:25, 7:25, 26:24, 19:25). Оба мачта прошли в Лукаваце.

 «Хольте» —  «Эребру»
 9 октября. 0:3 (25:27, 17:25, 22:25).
 17 октября. 0:3 (14:25, 27:29, 17:25).

2-й раунд 
27.11—5.12.1999

 «Славия» (Братислава) —  «Теута» (Дуррес)
 27 ноября. 3:0 (25:8, 25:7, 25:16).
 28 ноября. 3:0 (25:14, 25:11, 25:17). Оба мачта прошли в Братиславе.

 АЭЛ (Лимасол) —  «Риека» 
 27 ноября. 0:3 (17:25, 12:25, 15:25).
 4 декабря. 0:3 (11:25, 10:25, 10:25).

 «Браник» (Марибор) —  «Мамер»
 27 ноября. 3:0 (25:11, 25:14, 25:18).
 4 декабря. 3:0 (25:11, 25:18, 25:11).

 «Клепп» (Осло) —  «Керхер» (Херенталс)
 27 ноября. 0:3 (12:25, 10:25, 22:25).
 5 декабря. 0:3 (10:25, 12:25, 22:25).

 «Арке Поллукс» (Олдензал) —  «Эребру»
 27 ноября. 3:0 (25:20, 25:20, 25:13).
 5 декабря. 1:3 (25:16, 23:25, 26:28, 21:25).

 «Каштелу да Майа» (Майа) —  «Олимп» (Прага)
 28 ноября. 3:1 (25:21, 25:27, 25:18, 25:20).
 5 декабря. 0:3 (18:25, 15:25, 18:25).

 «Левски-Сиконко» (София) —  «Уралочка» (Екатеринбург)
 30 ноября. 0:3 (12:25, 12:25, 19:25).
 1 декабря. 0:3 (12:25, 17:25, 16:25). Оба мачта прошли в Софии.

 «Рапид» (Бухарест) —  «Единство» (Ужице)
 4 декабря. 3:0 (25:20, 25:16, 25:18).
 5 декабря. 3:0 (25:22, 25:22, 23:25, 25:20). Оба мачта прошли в Бухаресте.

Предварительный этап 
11.01—22.02.2000

Группа А 

 11.01: Арке Поллукс — Нафта-Газ 2:3 (25:22, 17:25, 19:25, 25:19, 11:15).
 12.01: Олимп — Тенерифе Маричаль 0:3 (14:25. 15:25, 20:25).
 12.01: Славия — Филатлетик 3:2 (13:25, 19:25, 25:22, 27:25, 15:10).
 12.01: Керхер — Эджзаджибаши 0:3 (17:25, 20:25, 21:25).

 19.01: Эджзаджибаши — Филатлетик 3:1 (21:25, 25:15, 25:22, 25:22).
 19.01: Нафта-Газ — Славия 3:0 (25:23, 25:17, 25:14).
 19.01: Керхер — Олимп 3:2 (25:18, 19:25, 22:25, 25:23, 15:11).
 19.01: Тенерифе Маричаль — Арке Поллукс 3:2 (28:30, 22:25, 27:25, 25:18, 15:9).

 25.01: Арке Поллукс — Керхер 0:3 (19:25, 23:25, 15:25).
 26.01: Олимп — Эджзаджибаши 1:3 (25:23, 20:25, 14:25, 16:25).
 26.01: Славия — Тенерифе Маричаль 3:2 (15:25, 26:24, 24:26, 25:21, 17:15).
 26.01: Филатлетик — Нафта-Газ 3:1 (17:25, 25:16, 25:23, 25:20).

 2.02: Эджзаджибаши — Нафта-Газ 3:0 (25:18, 25:16, 25:15).
 2.02: Олимп — Арке Поллукс 3:0 (25:22, 25:19, 25:17).
 2.02: Тенерифе Маричаль — Филатлетик 3:0 (25:12, 25:20, 25:22).
 3.02: Керхер — Славия 3:2 (17:25, 22:25, 25:14, 25:22, 15:8).

 9.02: Славия — Олимп 3:2 (30:28, 20:25, 25:22, 25:27, 15:13).
 9.02: Нафта-Газ — Тенерифе Маричаль 3:0 (25:21, 25:16, 25:18).
 9.02: Филатлетик — Керхер 3:1 (26:24, 25:17, 23:25, 25:19).
 9.02: Арке Поллукс — Эджзаджибаши 0:3 (24:26, 15:25, 21:25).

 15.02: Арке Поллукс — Славия 2:3 (22:25, 25:19, 25:17. 21:25, 13:15).
 16.02: Эджзаджибаши — Тенерифе Маричаль 3:1 (25:27, 25:15, 25:18, 25:17).
 16.02: Олимп — Филатлетик 3:2 (25:22, 18:25, 23:25, 25:23, 15:10).
 17.02: Керхер — Нафта-Газ 0:3 (15:25, 21:25, 18:25).

 22.02: Славия — Эджзаджибаши 0:3 (14:25. 16:25, 21:25).
 22.02: Нафта-Газ — Олимп 3:0 (25:17, 30:28, 26:24).
 22.02: Филатлетик — Арке Поллукс 2:3 (25:21, 18:25, 18:25, 25:23, 9:15).
 22.02: Тенериеф Маричаль — Керхер 3:1 (13:25, 25:14, 25:22, 25:16).

Группа В 

 12.01: Браник — Фоппапедретти 0:3 (22:25, 14:25, 20:25).
 12.01: Уралочка — РК де Канн 3:2 (23:25, 25:19, 25:15, 21:25, 15:11).
 13.01: Рапид — Дрезднер 3:1 (21:25, 25:23, 25:14, 25:19).
 13.01: Риека — Телеком Пост 2:3 (25:22, 28:30, 22:25, 25:13, 12:15).

 18.01: Телеком Пост — Дрезднер 3:1 (35:33, 18:25, 25:20, 25:19).
 18.01: Риека — Уралочка 0:3 (11:25, 13:25, 16:25).
 19.01: РК де Канн — Браник 3:0 (25:22, 25:16, 25:21).
 19.01: Фоппапедретти — Рапид 3:1 (25:14, 23:25, 25:21, 25:13).

 26.01: Рапид — РК де Канн 0:3 (25:27, 12:25, 17:25).
 26.01: Уралочка — Телеком Пост 3:0 (25:10, 25:11, 25:12).
 26.01: Браник — Риека 1:3 (19:25, 25:20, 17:25, 20:25).
 26.01: Дрезднер — Фоппапедретти 0:3 (14:25, 25:27, 19:25).

 1.02: Телеком Пост — Фоппапедретти 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 17:25).
 2.02: Уралочка — Браник 3:0 (25:15, 25:20, 25:17).
 2.02: Риека — Рапид 3:2 (20:25, 25:17, 25:21, 14:25, 15:7).
 2.02: РК де Канн — Дрезднер 3:1 (22:25, 26:24, 25:14, 25:21).

 9.02: Рапид — Уралочка 0:3 (21:25, 18:25, 22:25).
 9.02: Браник — Телеком Пост 0:3 (23:25, 19:25, 17:25).
 9.02: Дрезднер — Риека 3:0 (25:21, 25:10, 27:25).
 9.02: Фоппапедретти — РК де Канн 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

 15.02: Телеком Пост — РК де Канн 1:3 (19:25, 19:25, 25:19, 19:25).
 16.02: Уралочка — Дрезднер 3:0 (25:8, 25:13, 25:19).
 16.02: Риека — Фоппапедретти 0:3 (23:25, 12:25, 16:25).
 16.02: Браник — Рапид 2:3 (25:19, 13:25, 18:25, 25:23, 9:15).

 22.02: Рапид — Телеком Пост 3:0 (25:15, 27:25, 25:14).
 22.02: Дрезднер — Браник 3:1 (26:28, 25:23, 26:24, 25:20).
 22.02: РК де Канн — Риека 3:0 (25:20, 25:19, 25:19).
 22.02: Фоппапедретти — Уралочка 3:1 (25:20, 22:25, 25:19, 25:23).

Финал четырёх 
11—12 марта 2000.  Бурса.
Участники:
 «Фоппапедретти» (Бергамо) 
 «Уралочка» (Екатеринбург)
 «Эджзаджибаши» (Стамбул)
 «Фармутил» (Пила)

Полуфинал 
11 марта

 «Фоппапедретти» —  «Нафта-Газ»
 3:0 (25:13, 25:23, 25:22

 «Уралочка» —  «Эджзаджибаши»
 3:1 (30:28, 25:20, 25:23

Матч за 3-е место 
12 марта

 «Эджзаджибаши» —  «Нафта-Газ»   
 3:1 (25:15, 24:26, 25:12, 25:21)

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  «Фоппапедретти» (Бергамо): Бриджитт Суси, Елена Чебукина, Силен Древник, Мирея Луис Эрнандес, Габриэла Перес дель Солар, Алессандра Пинезе, Мауриция Каччатори, Симона Риньери, Элиза Галастри, Люция Ружкова-Вацлавикова, Франческа Пиччинини, Славка Фантаччини. Главный тренер — Марко Бонитта.

  «Уралочка» (Екатеринбург): Ольга Поташова, Наталья Морозова, Анастасия Беликова, Елена Тюрина, Любовь Шашкова, Елена Година, Наталья Сафронова, Елизавета Тищенко, Елена Василевская, Екатерина Гамова, Татьяна Грачёва. Главный тренер — Николай Карполь.

  «Эджзаджибаши» (Стамбул). Дилек Гирпан, Елена Дёрткардешлер, Чигдем Джан Расна, Ирина Ильченко, Айлин Карталтепе, Озлем Озчелик, Седа Улаш, Бурджу Хакьемез, Дениз Хакьемез, Наталья Ханикоглу, Эмине Эмель Челикпази. Главный тренер — Гёкхан Эдман.

Примечания 
С сезона 2000-2001 розыгрыш Кубка европейских чемпионов преобразуется в Лигу чемпионов.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Сайт ЕКВ
 «32-летняя перуанка в одиночку обыграла команду Карполя». Волейбол. Кубок чемпионов. Женщины. Финал// Спорт-Экспресс. 14.03.2000

Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов
Кубок европейских чемпионов